Edificis:
 Cal Conill (Bruc), edificació del municipi del Bruc (Anoia)
 Torrent de Cal Conill, torrent de Navàs, afluent per la dreta del Cardener al Bages.
 '''Can Conill (Girona), edifici de Girona.